Heer (doorverwijspagina)
 Leider,  meester
 God (christendom)
 Dominus (bier), een Belgisch bier
 Dominus (geslacht), geslacht van slakken
 Dominus (band), een Deense deathmetalband van 1991 tot 2001

Zie ook 
 Dominus Flevit ("De heer weende"), volgens overlevering een plaats op de Olijfberg in Jeruzalem
 Dominus Iesus ("Jezus de Heer"), een verklaring van de Congregatie voor de Geloofsleer
 Dixit Dominus (doorverwijspagina)